Монтаньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Монтаньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар